Okręty US Navy o nazwie USS „Salute”

 Pierwszy USS „Salute” (AM-294) był trałowcem. Jego stępkę położono w 1942 roku.
 Drugi USS „Salute” (AM-470) był trałowcem. Jego stępkę położono w 1953 roku.

Salute